Lemkea är ett släkte av svampar. Lemkea ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Lemkea